Hårsåssjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hårsåssjön (Hajoms socken, Västergötland), sjö i Marks kommun,  (4,98 ha)
Hårsåssjön (Öxabäcks socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn